Захаркив () — украинская фамилия. Известные носители:
 Захаркив, Екатерина Васильевна (род. 1990) — российская поэтесса, лингвистка, переводчица и исследовательница современной поэзии.
 Захаркив, Роман Ярославович (род. 1991) — украинский саночник, участник Зимних Олимпийских игр.
 Захаркив, Юрий Романович (род. 1996) — украинский футболист, нападающий.